

Codici 
 SLJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chandler Stellar (Stati Uniti)

Persone 
SLJ – Acronimo con cui è conosciuto l'attore Samuel L. Jackson